Марша Томасон () је енглеска глумица, рођена 22. новембра 1976. године у Манчестеру (Енглеска).

Приватни живот 
Петог априла 2009. године удаје се за Крега Сајкса, техничара расвете, у Малибу, у Калифорнији.

Она је страствени навијач фудбалског клуба Манчестер Сити.

Филмографија 

|-
| 1993 || Safe || Wendy || TV Movie
|-
| 1994 || -{Priest}- || Nurse ||
|-
|rowspan="2"| 1996 || -{Prime Suspect 5: Errors of Judgment}- || Janice Lafferty ||
|-
| Brazen Hussies || Stripper with fire || TV Movie
|-
|rowspan="2"| 2001 || Swallow || Tina Harford || TV Movie
|-
| Black Knight || Chambermaid Number 7 / Victoria the Chambermaid / Nicole ||
|-
|rowspan="2"| 2002 || -{Long Time Dead}- || Lucy ||
|-
| Pure || Vicki ||
|-
| 2003 || -{The Haunted Mansion}- || Sara Evers / Elizabeth Henshaw ||
|-
| 2004 || -{My Baby's Daddy}- || Brandy ||
|-
| 2005 || The Nickel Children || Beatrice ||
|-
|rowspan="5"| 2006 || The Package || Melissa || Short film
|-
| Caffeine || Rachel ||
|-
| The Fast One || Lucy || Comedic short
|-
| The Tripper || Linda ||
|-
| Tug of War || Sam || Comedic short
|-
| 2007 || LA Blues || Carla ||
|-
| 2008 || -{Messiah V: The Rapture}- || Mel Palmer || TV Movie
|-
| 2009 || -{Into the Blue 2: The Reef}-'' || Azra || Film
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1976.
Људи из Манчестера
Енглеске глумице